В парному розряді жіночого тенісного турніру Porsche Tennis Grand Prix 2002, що проходив у рамках Туру WTA 2002, Ліндсі Девенпорт і Ліза Реймонд виграли титул, у фіналі перемігши пару М Шонессі і Паола Суарес 6–2, 6–4.

Сіяні пари 

 Даніела Гантухова /  Аранча Санчес (1-ше коло)
 Меган Шонессі /  Паола Суарес (фінал)

 Ніколь Арендт /  Лізель Губер (1-ше коло)
 Кім Клейстерс /  Чанда Рубін (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Porsche Tennis Grand Prix